Eisenbahnüberführung über die Königstraße, kurz auch Eisenbahnbrücke Königstraße, bezeichnet

 Eisenbahnüberführung über die Königstraße (Berlin), auf genieteten Eisenträger aufgeständerte Eisenbahnbrücke für die S- und Regionalbahn quer über die Königstraße in Berlin
 Eisenbahnüberführung über die Königstraße (Hannover), 1880 eingeweihte, heute denkmalgeschützte Bahnüberführung in Hannover